FEO ist die Abkürzung für:
 Familiäre expansile Osteolyse, Erbkrankheit der Knochenstruktur

FeO ist die Abkürzung für:
 Eisen(II)-oxid

Feo steht für:
 Feo, Vor- und Familienname

Abkürzung